Sereno se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Paul Sereno
 Paul C. Sereno